Margaret (rivier in South West), een rivier in de regio South West in West-Australië.
 Margaret (rivier in Kimberley), een rivier in de regio Kimberley in West-Australië
 Margaret River (West-Australië), een plaatsje in het zuidwesten van West-Australië
 Shire of Augusta-Margaret River, een Local Government Area in West-Australië